Bringas ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Argüelles Bringas (1877–1942), mexikanischer Künstler
 Javier Sordo Bringas (* 1956), mexikanischer Architekt
 Joseph Bringas († 965), byzantinischer Hofwürdenträger
 Roberto Argüelles Bringas (1875–1915), mexikanischer Dichter
 Soni Bringas (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin